Hadwenius är ett släkte av plattmaskar. Hadwenius ingår i familjen Campululidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Hadwenius